Shiver – singolo dei Coldplay del 2000, dall'album Parachutes
 Shiver – singolo di Natalie Imbruglia del 2005, dall'album Counting Down the Days
Shiver – film del 2003 diretto da Billy Chung
 Shiver – film horror del 2008 diretto da Isidro Ortiz
 Shiver – romanzo del 2010 di Maggie Stiefvater
 Shiver – gruppo musicale folk
 Shiver - album di Jónsi del 2020

Pagine correlate 
Shivers